Sir Geoffrey Lawrence, 1st Baron Oaksey, född 2 december 1880, död 28 augusti 1971, var en brittisk jurist. Han var Storbritanniens huvuddomare vid Nürnbergprocessen 1945-1946. Han var tillika rättens ordförande.

Födda 1880
Avlidna 1971
Brittiska jurister
Män
Alumner från New College, Oxford